Контрево́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Вирьё-ле-Гран. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01116.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 539 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 325 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 243 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 243 активных жителей работали 220 человек (116 мужчин и 104 женщины), безработных было 23 (11 мужчин и 12 женщин). Среди 82 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Доисторическая стоянка Порт. Исторический памятник с 1913 года

Города-побратимы 
  Брайтенбах (Франция)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн